Харитоновка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Харитоновка — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Харитоновка — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Харитоновка — село в Симферопольском районе Крыма.
Харитоновка — деревня в Одесском районе Омской области, упразднена в 1974 г.
 Харитоновка — село в Перелюбском районе Саратовской области.
 Харитоновка — деревня в Цивильском районе Чувашии.

Украина 
 Харитоновка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Харитоновка — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Харитоновка — село в Сребнянском районе Черниговской области.

Река 
 Харитоновка — река в Оренбургской области России, приток Большого Кинеля.